Марк Фёдорович Полтора́цкий (, Черниговская губерния —  , Санкт-Петербург) — русский певец (баритон), придворный певчий Елизаветы Петровны, , основатель дворянской фамилии Полторацких.

Биография 
Отец — Фёдор илиппович Полторацкий — был малоземельным казаком в сотенном городке Сосница Черниговской области , где принял сан священника. В период гетманства Даниила Апостола  года в его семье родился сын Марк. Мальчик рос смышлёным, любознательным, и отец определил его в «латинские школы» Чернигова, в которых тот проучился четыре года. Потом его учёба продолжилась в стенах Киево-Могилянской академии. С детства он обладал красивым голосом и, будучи студентом, пел в академическом хоре.

В 1744 году голос Марка услышал граф Алексей Разумовский (сам в прошлом певчий), сопровождавший императрицу Елизавету Петровну в её поездке на Украину. Через год юноша простился со своими киевскими однокашниками и «определился» в Санкт-Петербург для певческой службы в хоре при императорском дворе. Карьера Марка складывалась удачно, вскоре он был назначен «уставщиком» придворного хора.

В 1750 году первым из славян зачислен в итальянскую оперную труппу, выступал под именем «Марко Портурацкий». В 1753 году он был произведён в чин бунчукового товарища, а через несколько месяцев — в полковники. Тогда же был назначен регентом Придворной певческой капеллы и пожалован большими имениями в Малороссии. С именными указами императрицы неоднократно ездил отбирать лучшие голоса на Украину. 

При императрице Екатерине II около 1765 года он был назначен директором Придворной певческой капеллы, переименован в статские советники и получил потомственное дворянство; 6 августа 1783 года был произведён в действительные статские советники.

Состоял членом Императорского Вольного экономического общества.

Умер  года в Петербурге и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Имения 
В 1740-х годах Полторацкий приобрёл сельцо Грузины Новоторжского уезда Тверской губернии. От усадьбы Полторацких сохранились главный дом с флигелями, служебный корпус, кузница, погреб, валунный мост, пейзажный парк, каменные жилые крестьянские дома (21 дом). 

В 1790 г. в селе Красном Старицкого уезда Тверской губернии действительным статским советником Марком Фёдоровичем Полторацким была заложена Преображенская церковь — довольно точная копия столичной Чесменской церкви.

Семья 
Первым браком М. Ф. Полторацкий был женат на дочери богатого купца Шемякина. Овдовев, взял в жёны дочь небогатых дворян Тверской губернии, Агафоклею Александровну Шишкову (29.06.1737—12.10.1822), которой в то время не было ещё и 15 лет. Она «умело распоряжалась громадным богатством и большим хозяйством, держа в ежовых рукавицах челядь, родню и кучу уже переженившихся детей». Анна Керн вспоминала, что её бабушка не умела ни читать, ни писать, но вместе с тем была «умна и распорядительна». В семье было 22 ребёнка.

Примечания

Литература 
 
 

Баритоны
Выпускники Киево-Могилянской академии
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры
Марк Федорович